Guillaume Dumanoir (senior) – compositore e violinista francese
 Guillaume Dumanoir (junior) – compositore e violinista francese
 Yves Le Pelley Dumanoir – rugbista a 15 francese
 Dumanoir (drammaturgo) – drammaturgo francese